Siemensstadt (letteralmente: "città della Siemens") può riferirsi a:

 Siemensstadt – quartiere della città di Berlino
 Großsiedlung Siemensstadt (o Ringsiedlung) – complesso residenziale della città di Berlino, amministrativamente diviso fra i quartieri di Siemensstadt e di Charlottenburg-Nord